Vacqueyras est une commune française du Vaucluse.
 Le vacqueyras est un cru des côtes-du-rhône.